Økotalisme (ecotalism) er en teori om samfundsøkonomisk styreform, der kombinerer økologi og bæredygtighed med traditionel kapitalisme. De frie markedskræfter og kapitalismen har frit spil, når blot det ikke sker på bekostning af klodens bæredygtighed.

Baggrund
Idéen om økotalisme er skabt som konsekvens af kommunismens manglende evner udi vareforsyning og -udvikling og i kapitalismens manglende evne til rettidigt at beskytte klodens økosystem.

Principper
Grønne afgifter, lovpligtig produktmærkning om bæredygtighed samt frihandel mellem bæredygtige samfund og virksomheder er blandt økotalismens grundpiller.

Politisk økonomi
Bæredygtighed